Красный Рыбак — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Красный Рыбак — до 2007 г. название села Шубартубек в Саркандском районе Алматинской области.

Россия 
 Красный Рыбак — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Красный Рыбак — посёлок в Некоузском районе Ярославской области.